Jan de Visser (verzetsdeelnemer), (1916–1944), verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Jan de Visser (voetballer) (1968), oud-profvoetballer
 Jan de Visser (voetballer EBOH), oud-profvoetballer van EBOH